Davisov pokal 1981 je bil sedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 2.-4. oktober

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Vzhodni del

Evropski del

Cona A

Cona B

1981 v športu
1981